Трасі́-сюр-Луа́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 175 км на південь від Парижа, 165 км на захід від Діжона, 45 км на північний захід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 451 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 967,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Трасі-сюр-Луар на сайті французького Національного інституту географії

 [ Розташування муніципалітету Трасі-сюр-Луар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр